Юртинская:

 Юртинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Юртинская — река на Алтае, приток Ануя.